Komputerologia – potoczne i pejoratywne określenie na czynność zwykłej obsługi komputera, w odróżnieniu od właściwej informatyki.

Computing 
Anglojęzyczny termin computing bywa mylnie oddawany jako „komputerologia”. W Polsce termin computing zdobył szerszą popularność po wydaniu w 2005 przez Association for Computing Machinery (ACM) wytycznych dla uczelni mających na celu ujednolicić programy i specjalizacje studiów informatycznych w Stanach Zjednoczonych. W 2017 we wspólnym raporcie ACM i Informatics Europe  "Informatics Education in Europe: Are We All in The Same Boat?" wydano podobne zalecenia dla Europy.

ACM wyróżnia siedem podstawowych specjalizacji informatycznych:

1. inżynieria komputerowa (ang. computer engineering, CE),

2. informatyka teoretyczna (ang. computer science, CS),

3. danologia (ang. data science),

4. cyberbezpieczeństwo (ang. cybersequrity),

5. systemy informacyjne (ang. information systems, IS),

6. technologia informacyjna (ang. information technology, IT),

7. inżynieria oprogramowania (ang. software engineering, SE).

Przypisy 

Żargon informatyczny